Евдокия Васильева:
 Васильева, Евдокия Михайловна (1915—2005) — советская легкоатлетка.
 Васильева, Евдокия Пантелеевна (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.